Klamminger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Klamminger (1897–1957), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter (Niederösterreich)
 Josef Klamminger (* 1955), österreichischer Polizist, Landespolizeidirektor Steiermark
 Michaela Klamminger (geboren 1989), österreichische Schauspielerin